Халима (حليمة) — женское имя арабского происхождения, происходит от мужского имени Халим, являющегося одним из 99-и эпитетом Аллаха «кроткий», «добрый», «мягкий», «дружелюбный».

 Халима бинт Абу Зуайб — кормилица (до 4 лет) пророка Мухаммеда.
 Искандерова, Халима Шакировна
 Насырова, Халима

 «Халима» — советский фильм 1991 года снятый на студии «Туркменфильм».

Примечания 

Арабские имена